Ernesto García Seijas – fumettista argentino
 Gabriel Seijas – calciatore argentino, centrocampista
 Juan Luis Guerra Seijas – cantante e musicista dominicano
 Luis Seijas – calciatore venezuelano, centrocampista
 Miguel Seijas – ex canottiere uruguaiano